Georg Niggl ist der Name folgender Personen:

* Georg Niggl (Architekt), deutscher Architekt 

 Georg Niggl, Geburtsname von Thomas Niggl (Benediktiner) (1922–2011), deutscher Benediktiner, Abt von Weltenburg an der Donau